Patrice Galas (1948), organiste et pianiste français de jazz ;
 Didier Galas, acteur et metteur en scène français.